Malabaila lefeburioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Adolf Engler. Malabaila lefeburioides ingår i släktet Malabaila och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lefeburioides